Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Paisley – miasto w Szkocji, w zespole miejskim Glasgow
Miejscowości w USA:
 Paisley – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Paisley – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lake
Inne:
 paisley – motyw w zdobnictwie tkanin